Второ́й Кожу́ховский проезд — проезд, расположенный в Южном административном округе города Москвы на территории Даниловского района.

История 
Проезд образовался в 1939 году. Первоначальное название — Малая Каширская улица. Своё нынешнее название проезд получил 8 июля 1955 года. Название связано с расположением проезда на месте бывшей деревни Кожухово, вошедшей в состав Москвы.

Расположение 
Второй Кожуховский проезд располагается большей частью по южной границе Третьего транспортного кольца (ТТК).

Улица начинается от железнодорожной станции Кожухово и на северо-востоке заканчивается на перекрёстке с 7-й Кожуховской улицей рядом с ТТК.
Южная часть улицы проходит через промышленный район завода ЗИЛ (начинается у 5-й проходной завода).

Второй Кожуховский проезд пересекает улицы: Трофимова, 5-ю Кожуховскую, Сайкина и 7-ю Кожуховскую.

Транспорт 
По улице проходят автобусные маршруты:

 Остановка «Университет имени Витте» (около дома 12с1) — 322
 Остановка «2-й Кожуховский пр., 9» — 44, 142, 186, 193, 299, 322

Метро 
 Станция метро «Автозаводская» Замоскворецкой линии — в 200 м от середины проезда.

Железнодорожный транспорт 

 Станция МЦК «Автозаводская» - на пересечении с 5-й Кожуховской улицей.
 Станция МЦК «ЗИЛ» - в непосредственной близости от проезда, рядом с проспектом Лихачёва.
 Станция МЦК «Дубровка» - в 800 м восточнее улицы.

Примечания 

Проезды Москвы